Rush Holt ist der Name folgender Personen:

*